

Champlon, section de la commune belge de Tenneville, située en Wallonie dans la province de Luxembourg
 Champlon-Famenne, village de la commune belge de Marche-en-Famenne, située en Wallonie dans la province de Luxembourg
 Barrière de Champlon, hameau de la commune belge de Tenneville, située en Wallonie dans la province de Luxembourg

Champlon,commune française de la Meuse
Homonymie de toponyme